

Населені пункти та їхні частини
 Мечиславув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Мечиславув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Мечиславув — частина села Радоне в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Мечиславув — осада в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки